Эффект бабочки ():
 Эффект бабочки — понятие из теории хаоса.
 «The Butterfly Effect» — альбом португальской метал-группы Moonspell.
Фильмы
 «Эффект бабочки» — 1-я часть телевизионного фильма США 2004 года.
 «Эффект бабочки 2» — 2-я часть телевизионного фильма США 2006 года.
 «Эффект бабочки 3: Откровения» — 3-я часть телевизионного фильма США 2009 года.
Музыка
 «Ефект метелика» — украинская рок-группа из Черкасс.